Die Wortendung -idae (eine lateinische Zugehörigkeitsbildung -id ‚Abkömmling, Nachfahre‘ mit einem Plural -ae)  findet in verschiedenen Disziplinen der Biologie Verwendung zur Kennzeichnung eines Taxons.
 In der Botanik zur Kennzeichnung einer Unterklasse
 In der Zoologie zur Kennzeichnung einer Familie

Einzelnachweise 

Suffix (Biologie)